Whirlpool Corporation
Whirlpool (criptografia)
Galáxia do Rodamoinho, também conhecida como Whirlpool ou M51
Wrilpool (filme), de Otto Preminger
Whirlpool (álbum), da banda Chapterhouse

Desambiguação